Vladimir o Vladimír Weiss puede referirse a los siguientes futbolistas eslovacos:

 Vladimír Weiss (1939), exfutbolista de Eslovaquia.
 Vladimír Weiss (1964), hijo del anterior, exfutbolista de Eslovaquia.
 Vladimír Weiss (1989), hijo del anterior y nieto del primero, futbolista de Eslovaquia.